Siebenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Siebenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Siebenbach, Oberlaufname des Achter Bachs (zum Nitzbach) auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Siebenbach
 Siebenbach (Hemkerbach), linker Zufluss des Hemkerbachs (zum Schlautbach, zur  Münsterschen Aa) bei Hohenholte, Gemeinde Havixbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Siebenbach (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs vor Sechtem, Stadt Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Siebenbach (Siebenbach), rechter Zufluss des hier noch Siebenbach genannten Achter Bachs bis zum Ort Siebenbach